Pfeil steht für:
 Pfeil (Geschoss), Geschoss eines Bogens oder Blasrohrs
 Pfeil (Symbol), Symbol in Pfeilform
 Pfeil (Familienname) Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pfeil (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht
 Pfeil (Sternbild) des Nordhimmels
 Pfeil, Objekt in Mathematik und Physik, siehe Vektor
 Pfeil, in der Kategorientheorie Morphismen von X nach Y, siehe Morphismus
 Pfeil, Figur der Wappenkunde, siehe Pfeil und Bogen
 Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Wissenschaftsverlag

Technik:
 Pfeil (Automarke), deutsche Automarke
 SMS Pfeil (1860), Kanonenboot
 SMS Pfeil (1882), Aviso
 Pfeil, deutsche Lokomotive, siehe LEG – Adler und Pfeil
 Pfeil, österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Adler und Pfeil
 Pfeil, deutsches Jagdflugzeug, siehe Dornier Do 335
 Pfeil, britisches Schnellboot, siehe Vosper-Klasse

Siehe auch:

 Feil (Begriffsklärung)